Pomerania poate fi:

Pomerania
Provincia Pomerania
Pomerania Occidentală
Pomerania Anterioară
Pomerania Posterioară
Voievodatul Pomerania
Voievodatul Pomerania Centrală
Voievodatul Pomerania Occidentală
Voievodatul Cuiavia și Pomerania
Mecklenburg-Pomerania Inferioară